Ferrissia parallelus är en snäckart som först beskrevs av Samuel Stehman Haldeman 1841.  Ferrissia parallelus ingår i släktet Ferrissia och familjen Ancylidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Sötvattenslungsnäckor
parallelus